Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 2002/03, waarin de club de dubbel won.

Spelerskern

  = Aanvoerder
 Florian Heller belandde in 2002 in de B-kern.

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Deutsche Telekom
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Wedstrijden

Eindstand

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

2002
Duitse voetbalclub 2002/03